Baureihe 35 steht für:

 Schlepptender-Personenzuglokomotiven mit der Achsfolge 1'C1' der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 35.0: BBÖ 110
 Baureihe 35.1: BBÖ 329, PKP-Baureihe Ol11
 Baureihe 35.2: BBÖ 429.9/429.19, ČSD-Baureihe 354.7
 Baureihe 35.3: BBÖ 429/429.1, ČSD-Baureihe 354.7, PKP-Baureihe Ol12
 Baureihe 35.4: ČSD-Baureihe 354.8
 Baureihe 35.5: ČSD-Baureihe 364.0
 Baureihe 35.7: PKP-Baureihe Ol103
 Die 1970 umgezeichnete DR-Baureihe 23.10 der Deutschen Reichsbahn